Suphisellus är ett släkte av skalbaggar. Suphisellus ingår i familjen grävdykare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Grävdykare
Suphisellus